Завалий — фамилия. Известные носители:
 Завалий, Алексей Исакович (1926—1987) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза. 
 Завалий, Валентина Павловна — двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по прыжкам на батуте.
 Завалий, Евдокия Николаевна (1924—2010) — единственная женщина — командир взвода морской пехоты в годы Великой Отечественной войны.
 Завалий, Иван Викторович (род. 1984) — российский футболист.
 Антипенко (Завалий), Татьяна Николаевна (род. 1981) — украинская лыжница.